О деревне в Великоустюгском районе Вологодской области см.: Илатовская

Тамара Александровна Илатовская (р. 24 июля 1937, Харьков) — советский и российский очеркист, прозаик, журналист, публицист.

Биография 
Родилась 24 июля 1937 года в Харькове в семье полковника Александра Трофимовича Илатовского.

В 1959 году окончила факультет журналистики МГУ.

C 1960 по 1970 годы работала спецкором в журнале «Смена».

По жизненной позиции — «шестидесятник», писала о «ростковых зонах» страны и лучших представителях своего времени: первооткрывателях якутских алмазов, создателях космической медицины, первопроходцах нефтяной Тюмени и БАМа, учёных Новосибирского Академгородка. Множество командировок: Чукотка, Колыма, Сахалин, Ямал.

Большой общественный резонанс имел очерк о заместителе генерального конструктора, шеф-пилоте КБ «Сухой» Владимире Ильюшине, а также очерк о всемирно известном враче Гаврииле Илизарове с предисловием Дмитрия Шостаковича.

Автор 20-ти документальных книг и множества журнальных очерков. Некоторые из книг автора были переведены на иностранные языки: польский, английский, латышский. С 1957 года член Союза журналистов СССР, с 1970 года член Союза писателей Москвы.

Семья 
Супруг — Харитонов, Роман Фёдорович (1935—2000) — поэт, прозаик, публицист.

Дочь — Харитонова, Анастасия Романовна (1966—2003) — поэт, переводчик, эссеист, драматург.

Библиография 
 Илатовская Т. А. Побёжденный адамас. — М.: Молодая гвардия, 1962. — 143 с.
 Илатовская Т. А. Да здравствуют Архимеды: заметки о молодых учёных Сибири. — М.: Молодая гвардия, 1963. — 139 с.
 Илатовская Т. А. Заповедь Гиппократа. — М.: Знание, 1967. — 128 с.
 Илатовская Т. А. Семь баллов по Бофорту. — М.: Мысль, 1969. — 203 с.
 Илатовская Т. А. Рыцари Джейхуна. — М.: Советский писатель, 1974. — 262 с.
 Илатовская Т. А. Жребий брошен. — М.: Сов. Россия, 1976. — 94 с.
 Илатовская Т. А. Шоколадный дом. — М.: Профиздат, 1976. — 96 с.
 Илатовская Т. А. Мыс Каменный разрешает посадку. — М.: Политиздат, 1977. — 224 с.
 Илатовская Т. А. Десант на Хани. — М.: Сов. Россия, 1980. — 86 с.
 Илатовская Т. А. Все сбудется. — М.: Советский писатель, 1983. — 264 с.

Примечания

Ссылки 
 Публикации в журнале «Смена», доступные для чтения онлайн

Выпускники факультета журналистики МГУ
Члены Союза журналистов СССР
Писательницы СССР